Hollinwood – dzielnica Oldham, w hrabstwie Wielki Manchester, 
 Hollinwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire